Отейру:

 Отейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Отейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Отейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Отейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.